De 2. Bundesliga 2013/14 was de 40ste editie van de strijd op van het tweede niveau in het Duitse profvoetbal. De competitie begon op 19 juli 2013 en eindigde op 11 mei 2014.

De titel ging naar 1. FC Köln, dat onder leiding stond van de Oostenrijkse trainer-coach en oud-international Peter Stöger. De club dwong daarmee rechtstreekse promotie af naar de 1. Bundesliga. Ook SC Paderborn 07 promoveerde. De nummer drie, SpVgg Greuther Fürth, verloor in de play-offs promotie/degradatie over twee duels van Hamburger SV, waardoor de laatste zich wist te handhaven op het hoogste niveau.

Dynamo Dresden en FC Energie Cottbus eindigden op de respectievelijk zeventiende en achttiende plaats en degradeerden daardoor naar de 3. Liga. De nummer zeven op de ranglijst, Arminia Bielefeld, verloor in de nacompetitie vervolgens over twee duels van SV Darmstadt 98 en moest eveneens een stap terugdoen.

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 785 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.57 doelpunt per wedstrijd.

Teams

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

HSV handhaaft zich in de Bundesliga, SpVgg Greuther Fürth speelt ook in het seizoen 2014/15 in de 2. Bundesliga.

Degradatie

SV Darmstadt 98 promoveert naar de 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld degradeert naar de 3. Bundesliga.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Scheidsrechters
''Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2013/14 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

1. FC Köln

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Köln, die in het seizoen 2013/14 onder leiding van trainer-coach Peter Stöger de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2013/14
Bundesliga 2013/14

Bundesliga 2